Комалкалко има више значења:

 Комалкалко
 Општина Комалкалко (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Комалкалко (Комалкалко, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику